Nordholm är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Birger Nordholm (1897–1989), svenskamerikansk affärsman
 Gunnar Nordholm (1902–1992), svensk jurist
 Harald Nordholm (1903–1993), svensk jurist
 Lena Nordholm (född 1944), svensk hälsovetare och ämbetsman
 Ragnar Nordholm (1891–1971), svensk präst
 Sture Nordholm (född 1944), svensk kemist
 Thage Nordholm (1927–1990), svensk konstnär
 Ulf Nordholm (född 1947), svensk ljudtekniker, fotograf, filmredigerare och bildredaktör

Svenska efternamn